Lech Morawski (1949-2017) – polski prawnik
 Lech Morawski (1939-1995) – polski artysta fotograf